Георгий Антонович Костоправ (, Малоянисоль —  1938) — румейский советский писатель, поэт и драматург. Основатель национальной литературы греков Украины, редактор мариупольской греческой газеты «», советник ЦК КПУ по вопросам нацменьшинств.

Биография 
Георгий Антонович Костоправ родился 27 октября (по старому стилю) 1903 года в селе Малый Янисоль в семье волостного писаря. Учился сначала в двуклассной школе, а затем — в Мариупольском реальном училище.

Первые публикации его стихов на русском языке были сделаны в 1934 году в мариупольских газетах «Ильичёвец» и «Голос труда» в 1924 году.

С декабря 1927 года работает секретарём отдела кадров на металлургическом заводе им. Ильича.

С 1931 года Георгий Костоправ начинает писать на греческом языке. В июне 1932 года становится сотрудником литературной газеты «Коллективитис», где работает до дня своего ареста. Позже создаёт и возглавляет два литературных объединения начинающих поэтов, пишущих на румейском языке. Среди его учеников Василий Галла, Антон Шапурма, Леонтий Кирьяков и другие. Печатается в периодике «Социалистический Донбасс», «Литературный Донбасс», «Комсомолец Донбасса», «Приазовский рабочий», мариупольских альманахах «Флогомитрес спитес» («Искры, предвещающие пламя»), «Ниотита»(«Молодость»), детских журналах «Неос махитис» и «Пионерос».

В 1934 году участвует в Первом съезде советских писателей и становится членом Союза писателей СССР.

В 1934 и 1935 годах принимает участие в конференциях советских писателей, пишущих на греческом языке в Ростове-на-Дону.

В 1936 году женится на Ольге Евгеньевне Маслаковой.

В 1937 году участвует в республиканском пушкинском пленуме Союза писателей Украины.

Арестован в ночь с 23 на 24 декабря 1937 года в ходе так называемой «греческой операции». 14 февраля 1938 года приговорён к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян. Реабилитирован в 1957 году.

Произведения 
Книги:
 «Автобиография», 1932 год.
 Τα προτα βιματα («Первые шаги», сборник стихов и переводов), 1933 год.
 Λεοντις Χοναγπεις (поэма «Леонтий Хонагбей»), 1934 год.
 «Калимера, зисимо!» («Здравствуй, жизнь!»), 1937 год.
 «Здравствуй, жизнь!» (в переводе на русский язык), 1963 год.

Переводы Тараса Шевченко, Максима Рыльского, Владимира Сосюры, Пушкина, Чехова, Максима Горького, Николая Тихонова. Повести, пьесы для Мариупольского греческого театра.

Память о Костоправе 

 Памятник в селе Малый Янисоль (авторы Лель Кузминков и Валентин Константинов)
 Мемориальная доска в городе Мариуполе (автор Н. Киберт).
6 ноября 2003 года к столетию со дня рождения поэта в Мариуполе на здании, где размещалась редакция греческой газеты «Колехтивистис» — на доме 35 по проспекту Мира была помещена, при участии фонда «Мемориал» и Федерации греческих обществ Украины, доска в память о Георгии Костоправе.

Ссылки 
 «День» № 201, п’ятниця, 7 листопада 2003 // «Тут моє коріння з рідною землею назавжди сплелось». До 100-річчя з дня народження поета Георгія Костоправа, Галина АЛЕКСАНДРОВА, Маріуполь
 Музей и общественный центр имени Андрея Сахарова
 Літературне Приазов’я. Бібліографічний покажчик.

Примечания 

Персоналии:Мариуполь
Расстрелянные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Румейские поэты
Казнённые в 1938 году